Hiério (neoplatônico) - filósofo romano do começo do 
 Hiério (irmão de Diógenes) - filósofo romano de meados do 
 Hiério (almirante) - almirante romano do 
 Hiério (prefeito do Egito) - prefeito romano do 
 Hiério (vigário) - vigário romano do 
 Hiério (retor) - retor romano do 
 Hiério (cônsul em 427) - cônsul bizantino do 
 Hiério (presidente) - presidente bizantino do 
 Hiério de Gaza - gramático bizantino do 
 Hiério de Atenas - filósofo bizantino do 
 Hiério (prefeito pretoriano) - prefeito bizantino do 
 Hiério (homem gloriosíssimo) - homem gloriosíssimo bizantino do 
 Hiério (homem claríssimo) - homem claríssimo bizantino do 
 Hiério (século VI) - homem gloriosíssimo bizantino do